Heilig Hartverering, cultus rond het hart van Jezus, als symbool van zijn liefde en barmhartigheid.
Hoogfeest van het Heilig Hart
 Onbevlekt Hart van Maria, cultus rond het hart van de moeder van Jezus

Congregaties 
 Sociëteit van het Heilig Hart
 Paters van het Heilig Hart van Jezus van Bétharram
 Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
 Zonen van het Onbevlekte Hart van Maria (claretijnen)
 Missionarissen van het Heilig Hart
 Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
 Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus

Zie ook 
 Heilig Hartbeeld
 Heilig-Hartkerk (doorverwijspagina)
 Heilig-Hartziekenhuis (doorverwijspagina)